Интенис — топоним в Омской области России

 Интенис — деревня в Саргатском районе, входит в состав Хохловского сельского поселения.
 Интенис — озеро в пределах Западно-Сибирской равнины.